Sigma IT Group AB (tidigare även Sigma Solutions AB, Sigma IT & Management Sweden AB samt Sigma IT Consulting AB) är ett IT-konsultföretag med inriktning bland annat på drift, förvaltning, integration, management och systemutveckling..

Sigma IT har ungefär 1200 konsulter. De har kontor i Alingsås, Borås, Göteborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, Stockholm, Sundsvall, Västerås, Växjö och Örebro. Huvudkontoret befinner sig på Lindholmen i Göteborg.

Styrelseordförande är Dan Olofsson. Lars Kry ersatte Håkan Karlsson som VD under 2014.

Se även
Sigma AB

Nexer Group AB

Nexer Recruit AB

Källor

Externa länkar
 Sigmas webbplats - "Våra bolag"

Svenska IT-företag